Леонид Александрович Бугарев () — советский металлург, хозяйственный деятель в металлургической промышленности. Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1942).

Биография 
Родился  в городе Астрахань.

В 1942—1951 годах — директор Новокузнецкого алюминиевого завода. В 1951—1954 годах — начальник Главалюминия, заместитель министра цветной металлургии СССР.

Умер в 1979 году в Москве.

Награды 
 Сталинская премия 3-й степени (1942) — за разработку внедрение метода переработки уральских бокситов;
 Орден Ленина;
 Трижды орден Трудового Красного Знамени;
 медали.

Примечания

Ссылки 
  

Металлурги СССР
Директора НКАЗа
Заместители министров СССР